Натуральне число 1212
 1212 рік до нашої ери
 1212 рік нашої ери